<small>
Aach |
Aach |
Aachen |
Aalen |
Aarbergen |
Aasbüttel |
Abbenrode |
Abberode |
Abenberg |
Abensberg |
Abentheuer |
Absberg |
Abstatt |
Abtlöbnitz |
Abtsbessingen |
Abtsdorf |
Abtsgmünd |
Abtsteinach |
Abtswind |
Abtweiler |
Achberg |
Achern |
Achim |
Achim |
Achslach |
Achstetten |
Acht |
Achtelsbach |
Achterwehr |
Achtrup |
Ackendorf |
Adelberg |
Adelebsen |
Adelheidsdorf |
Adelmannsfelden |
Adelschlag |
Adelsdorf |
Adelsheim |
Adelshofen |
Adelshofen |
Adelsried |
Adelzhausen |
Adenau |
Adenbach |
Adenbüttel |
Adendorf |
Adenstedt |
Adlkofen |
Admannshagen-Bargeshagen |
Adorf/Vogtl. |
Aebtissinwisch |
Aerzen |
Affalterbach |
Affing |
Affinghausen |
Affler |
Agathenburg |
Aglasterhausen |
Agethorst |
Aham |
Ahaus |
Ahausen |
Ahlbeck |
Ahlden (Aller) |
Ahlefeld |
Ahlen |
Ahlerstedt |
Ahlsdorf |
Ahlstädt |
Ahlum |
Ahnatal |
Ahneby |
Ahnsbeck |
Ahnsen |
Aholfing |
Aholming |
Ahorn |
Ahorn |
Ahorntal |
Ahrbrück |
Ahrensbök |
Ahrensburg |
Ahrensfelde |
Ahrenshagen-Daskow |
Ahrenshöft |
Ahrenshoop |
Ahrenviöl |
Ahrenviölfeld |
Aicha vorm Wald |
Aichach |
Aichelberg |
Aichen |
Aichhalden |
Aichstetten |
Aichtal |
Aichwald |
Aidenbach |
Aidhausen |
Aidlingen |
Aiglsbach |
Ailertchen |
Aindling |
Ainring |
Aislingen |
Aiterhofen |
Aitern |
Aitrach |
Aitrang |
Aken (Elbe) |
Albaching |
Albbruck |
Albersdorf |
Albersdorf |
Albershausen |
Albersroda |
Alberstedt |
Albersweiler |
Albertshofen |
Albessen |
Albig |
Albisheim (Pfrimm) |
Albsfelde |
Albstadt |
Aldenhoven |
Aldersbach |
Aldingen |
Alerheim |
Alesheim |
Aletshausen |
Alf |
Alfdorf |
Alfeld (Leine) |
Alfeld |
Alfhausen |
Alflen |
Alfstedt |
Alfter |
Algenstedt |
Algermissen |
Alheim |
Alken |
Alkersleben |
Alkersum |
Allenbach |
Allendorf (Eder) |
Allendorf (Lumda) |
Allendorf |
Allendorf |
Allenfeld |
Allensbach |
Alleringersleben |
Allersberg |
Allershausen |
Alleshausen |
Alling |
Allmannshofen |
Allmannsweiler |
Allmendingen |
Allmersbach im Tal |
Allrode |
Allstedt |
Almdorf |
Almersbach |
Almstedt |
Alpen |
Alpenrod |
Alperstedt |
Alpirsbach |
Alsbach |
Alsbach-Hähnlein |
Alsdorf |
Alsdorf |
Alsdorf |
Alsenz |
Alsfeld |
Alsheim |
Alsleben (Saale) |
Altbach |
Alt Bennebek |
Altbrandsleben |
Alt Bukow |
Altdöbern |
Altdorf |
Altdorf |
Altdorf |
Altdorf |
Altdorf b.Nürnberg |
Alt Duvenstedt |
Altefähr |
Alteglofsheim |
Altena |
Altenahr |
Altenau |
Altenbamberg |
Altenbeken |
Altenberg |
Altenberga |
Altenberge |
Altenbeuthen |
Altenbrak |
Altenbuch |
Altenburg |
Altendiez |
Altendorf |
Altendorf |
Altenfeld |
Altenglan |
Altengottern |
Altenhagen |
Altenhausen |
Altenhof |
Altenhof |
Altenholz |
Altenkirchen |
Altenkirchen |
Altenkirchen (Westerwald) |
Altenkrempe |
Altenkunstadt |
Altenmarkt a.d.Alz |
Altenmedingen |
Altenmoor |
Altenmünster |
Altenpleen |
Altenriet |
Altenroda |
Altensalzwedel |
Altenstadt |
Altenstadt a.d.Waldnaab |
Altenstadt |
Altensteig |
Altenthann |
Altentreptow |
Altenzaun |
Alterkülz |
Alterode |
Altersbach |
Altertheim |
Altfraunhofen |
Althegnenberg |
Altheim (Alb) |
Altheim |
Altheim |
Althengstett |
Althornbach |
Althütte |
Althüttendorf |
Altjeßnitz |
Altkalen |
Altkirchen |
Alt Krenzlin |
Altlandsberg |
Altlay |
Altleiningen |
Altlußheim |
Altmannstein |
Altmersleben |
Alt Meteln |
Altmittweida |
Alt Mölln |
Altomünster |
Altötting |
Alt Rehse |
Altrich |
Altrip |
Altscheid |
Alt Schwerin |
Altshausen |
Altstrimmig |
Alt Sührkow |
Alt Tellin |
Alt Tucheband |
Altusried |
Altwarp |
Altweidelbach |
Altwigshagen |
Alt Zachun |
Alt Zauche-Wußwerk |
Alveslohe |
Alzenau |
Alzey |
Amberg |
Amberg (Stadt) |
Amelinghausen |
Amerang |
Amerdingen |
Amesdorf |
Am Großen Bruch |
Ammeldingen an der Our |
Ammeldingen bei Neuerburg |
Am Mellensee |
Ammerndorf |
Ammersbek |
Ammerthal |
Amöneburg |
Amorbach |
Ampfing |
Am Salzhaff |
Amsdorf |
Amstetten |
Amt Neuhaus |
Amtsberg |
Amtzell |
Andechs |
Andenhausen |
Anderlingen |
Andernach |
Andervenne |
Andisleben |
Angelbachtal |
Angelburg |
Angelroda |
Anger |
Angermünde |
Angern |
Angersdorf |
Anhausen |
Ankershagen |
Anklam |
Ankum |
Annaberg-Buchholz |
Annaburg |
Annweiler am Trifels |
Anröchte |
Anrode |
Ansbach |
Anschau |
Antdorf |
Antrifttal |
Antweiler |
Anzing |
Apelern |
Apen |
Apenburg |
Apensen |
Apfeldorf |
Apfelstädt |
Apfeltrach |
Apolda |
Appel |
Appeln |
Appen |
Appenheim |
Appenweier |
Arbach |
Arberg |
Aremberg |
Arendsee (Altmark) |
Arenrath |
Arenshausen |
Aresing |
Arft |
Argenbühl |
Argenschwang |
Argenthal |
Arholzen |
Arkebek |
Arlewatt |
Armsheim |
Armstedt |
Armstorf |
Arnbruck |
Arneburg |
Arnis |
Arnsberg |
Arnschwang |
Arnsdorf |
Arnsgereuth |
Arnshöfen |
Arnstadt |
Arnstedt |
Arnstein |
Arnstorf |
Arpsdorf |
Arrach |
Artern |
Artlenburg |
Arzbach |
Arzberg |
Arzberg | 
Arzfeld |
Asbach |
Asbach |
Asbach-Bäumenheim |
Asbach-Sickenberg |
Ascha |
Aschaffenburg |
Aschau a.Inn |
Aschau i.Chiemgau |
Aschbach |
Ascheberg (Holstein) |
Ascheberg |
Ascheffel |
Aschenhausen |
Aschersleben |
Aschheim |
Aseleben |
Asendorf |
Asendorf |
Aspach |
Aspach |
Aspenstedt |
Asperg |
Aspisheim |
Assamstadt |
Asselfingen |
Aßlar |
Aßling |
Astert |
Athenstedt |
Attendorn |
Attenhausen |
Attenhofen |
Attenkirchen |
Attenweiler |
Atting |
Atzelgift |
Au |
Au am Rhein |
Au in der Hallertau |
Aub |
Aubstadt |
Auderath |
Aue |
Aue-Fallstein |
Auel |
Auen |
Auengrund |
Auenwald |
Auerbach |
Auerbach |
Auerbach in der Oberpfalz |
Auerbach/Vogtl. |
Auerstedt |
Auetal |
Aufhausen |
Aufseß |
Auggen |
Augsburg |
Augsdorf |
Augustdorf |
Augustusburg |
Auhagen |
Auhausen |
Aukrug |
Auleben |
Aulendorf |
Aull |
Aulosen |
Auma |
Aumühle |
Aura an der Saale |
Aura im Sinngrund |
Aurach |
Aurachtal |
Aurich |
Ausacker |
Ausleben |
Außernzell |
Auufer |
Auw an der Kyll |
Auw bei Prüm |
Aventoft |
Averlak |
Axien |
Axstedt |
Aying |
Ayl |
Aystetten |

A